

Località

Decatur – capoluogo della contea di Morgan, Alabama
Decatur – città della contea di Benton, Arkansas
Decatur – città della contea di DeKalb, Georgia
Decatur – città della contea di Macon, Illinois
Decatur – città della contea di Adams, Indiana
Decatur – villaggio della contea di Van Buren, Michigan
Decatur – città della contea di Newton, Mississippi
Decatur – villaggio della contea di Burt, Nebraska
Decatur – città della contea di Otsego, New York
Decatur – città della contea di Meigs, Tennessee
Decatur – città della contea di Wise, Texas
Decatur – città della contea di Green, Wisconsin

Persone 
 Stephen Decatur – ammiraglio statunitense